Południowa Afryka zadebiutowała na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1930 roku na igrzyskach w Hamilton (Kanada), jako Związek Południowej Afryki. Pod tą nazwą startowała do 1958 roku. Kolejny start, już jako RPA, miał miejsce podczas igrzysk w Victorii w 1994 roku i od tamtej pory reprezentacja wystartowała we wszystkich organizowanych zawodach. Ta trzydziestosześcioletnia przerwa w startach była skutkiem wyrzucenia RPA ze Wspólnoty w 1961 roku za prowadzenie polityki apartheidu.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!